Бєсє́дін () — російське прізвище.
 Бєсєдін Артем Юрійович (1996) — український футболіст, нападник.
 Бєсєдін Олексій Миколайович (1959) — український автогонщик, директор ралійної команди XADO Motorsport, майстер спорту.
 Бесєдін Сергій Фотійович (1901–1996) — український художник, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Бєсєдін Станіслав Олексійович (1986) — український автогонщик, чемпіон України з ралі.

 Бесєдіна-Невзорова Віра Павлівна (1894, Тарту — 1971, Харків) — радянський мовознавець, славіст. Доктор філологічних наук (1965), професор (1967). Заслужений діяч наук УРСР (1968).
Російські прізвища